Boże Narodzenie – jedno z najważniejszych świąt w religii chrześcijańskiej

Sztuka 
 Boże Narodzenie – obraz Gerarda Davida
 Boże Narodzenie – obraz Roberta Campina
 Boże Narodzenie – obraz Petrusa Cristusa
 Boże Narodzenie – obraz Federica Baroccia
 Boże Narodzenie – fresk Giotta
 Boże Narodzenie – obraz Geertgena tot Sint Jansa
 Boże Narodzenie – obraz El Greca z Illescas

Muzyka 
 Oratorium na Boże Narodzenie (Bach)
 Oratorium na Boże Narodzenie (Saint-Saëns)
 Oratorium na Boże Narodzenie

Film 
 Boże Narodzenie – film wojenny z 2005 roku

Literatura 
 Boże Narodzenie Herkulesa Poirot – powieść kryminalna Agathy Christie.